Bahama-Zwergboa, auch Bahama-Zwerg-Boa, ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Gattung Erdboas):

 Tropidophis canus (Cope, 1868)
 Tropidophis curtus (Garman, 1887)